Кустовой — река в России, протекает по Республике Коми. Устье реки находится на 43-м км правого берега реки Заостровка. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от впадения реки Уса до водомерного поста Усть-Цильма, речной подбассейн реки — бассейны притоков Печоры ниже впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Примечания 

Реки Усть-Цилемского района
Реки Ижемского района